Wildberg, commune suisse du canton de Zurich
 Wildberg, commune allemande dans le land de Bade-Wurtemberg
 Wildberg, commune allemande dans le land de Mecklembourg-Poméranie-Occidentale

Homonymie de toponyme